Fana (Bergen), een stadsdeel in de Noorse stad Bergen
Fana (Bogota), een weeshuis in Bogota
Fana (eiland), een eiland in Palau
Fana (Mali), een stad in Mali